Die Verbandsliga Niedersachsen 1993/94 war die 45. Spielzeit der höchsten Amateurklasse im Niedersächsischen Fußballverband. Sie war eine Ebene unterhalb der drittklassigen Oberliga Nord angesiedelt und wurde in einer Staffel ausgetragen. Sieger wurde erstmals der SV Wilhelmshaven.

Vereine 

Im Vergleich zur Saison 1992/93 waren der TSV Havelse nach zwölf Jahren, der TuS Lingen nach einem Jahr, die SVG Göttingen 07 nach sieben Jahren und Eintracht Nordhorn nach drei Jahren wieder aus der Oberliga Nord abgestiegen, während Preußen Hameln aufgestiegen war. Die drei Absteiger Friesen Hänigsen, VfL Stade und die Amateurmannschaft von Eintracht Braunschweig hatten die Verbandsliga verlassen und wurden durch die beiden Aufsteiger Sportfreunde Ricklingen (Rückkehr nach 29 Jahren) und SV Südharz Walkenried (erstmals in der höchsten niedersächsischen Amateurliga) ersetzt. Die Liga spielte mit 19 Mannschaften.

Saisonverlauf 
Die Meisterschaft und Teilnahme an der Aufstiegsrunde zur Regionalliga Nord sicherte sich der SV Wilhelmshaven. Als Zweit- und Drittplatzierter durften Atlas Delmenhorst und der Lüneburger SK ebenfalls teilnehmen. Wilhelmshaven und Lüneburg konnten sich durchsetzen und stiegen somit auf. Die Mannschaften bis Platz 14 qualifizierten sich für die neu geschaffene Oberliga Niedersachsen/Bremen. Die Mannschaften auf den fünf letzten Plätzen mussten absteigen. Der SV Südharz Walkenried (nach einer Saison), VfV Hildesheim (nach sieben Spielzeiten), Eintracht Nordhorn (erstmaliger Abstieg), der Wolfenbütteler SV (nach 30 Jahren) und Rot-Weiß Steterburg (nach zwei Spielzeiten) spielten in der Verbandsliga Niedersachsen eine Ebene tiefer weiter.

Tabelle

Literatur

Weblinks 
 Tabellen der Verbandsliga Niedersachsen 1993/94 im deutschen Fußball-Archiv

1993
Fußballsaison 1993/94